Бэтувлин () — буддийский монастырь, принадлежащий традиции гелуг. Располагается в столице Монголии Улан-Баторе, в районе Чингэлтэй.

История 
Монастырь Бэтувлин был основан в 1999 году ламой Бакулой Ринпоче, бывшим послом Индии в Монголии, курировавшим вопросы восстановления буддизма в Монголии после демократических преобразований. После его смерти его ученик, лама Г. Пурэвбат, поместил его мощи в ступу высотой 2,5 м, изготовленную из 110 кг серебра, которая на данный момент располагается в монастыре.

Примечания 

Буддийские храмы Улан-Батора
Монастыри школы гелуг
Чингэлтэй
Появились в 1999 году
Появились в 1999 году в Монголии
1999 год в Монголии
Появились в 1990-е годы в Монголии